Loricata est un groupe de reptiles qui inclut les crocodiliens et leurs ancêtres. Il a été nommé par le zoologiste allemand Blasius Merrem dans son ouvrage de 1820 Versuch eines Systems der Amphibien. Merrem considérait ce groupe comme l'un des trois groupes de Pholidota (reptiles), les deux autres étant Testudinata (tortues) et Squamata (lézards et serpents). Loricata a été le premier nom donné à un groupe comprenant les crocodiles, alligators, et gavials, un groupe aujourd'hui appelé Crocodylia. 

Le nom Loricata gagne une nouvelle définition en termes de phylogénétique en 2011. Dans son étude sur les premiers archosaures, le paléontologue Sterling J. Nesbitt définit se groupe comme le clade le plus large comprenant Crocodylus niloticus (le Crocodile du Nil), mais pas les aujourd'hui éteints Poposaurus gracilis, Ornithosuchus longidens, ou Aetosaurus ferox.

L'analyse phylogénétique de Nesbitt place Crocodylomorpha et plusieurs rauisuchiens au sein du groupe Loricata. Rauisuchidae est donné comme le taxon frère de Crocodylomorpha, tandis que les prestosuchidés forment un groupe de Loricata plus basal. Loricata est le taxon frère de Poposauroidea, un groupe de rauisuchiens du Trias. Le cladogramme suivant de Loricata a issu de l'étude de Nesbitt (2011) :

Liste des ordres 
Selon  :
 ordre Chitonida
 ordre Lepidopleurida

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Archosauria